Banachiewicz bezeichnet:

 Tadeusz Banachiewicz (1882–1954), polnischer Astronom und Mathematiker
 Banachiewicz (Mondkrater), benannt nach Tadeusz Banachiewicz
 (1286) Banachiewicza, ein Asteroid